

Personajes 

Antonio González (?-1601), político español.
Antonio González (1593-1637), santo dominico español.
Antonio González de Arce Paredes y Ulloa (1709-1798), marino español fue el sexto capitán general de la real armada.
Antonio González Ruiz (1711-1788), pintor español.
Antonio González Velázquez (1723-1793), pintor español.
Antonio González Balcarce (1774-1819), militar argentino.
Antonio González y González (1792-1876), diplomático y político español, senador, diputado y presidente del congreso.
Antonio González Guevara (1913-2004), médico mexicano.
Antonio González Calderón (1915-2006), periodista español.
Antonio González Pacheco (1946—), ex-inspector de la Policía franquista, más conocido como Billy el Niño;
Antonio González "El Pampa" (1923-2004), cantante y recitador argentino-uruguayo.
Antonio González Batista, El Pescaílla (1926-1999), cantante y guitarrista español.
Antonio González Orozco (n. 1933), pintor mexicano.
Antonio Camilo González (1938-), Obispo de La Vega en República Dominicana.
Antonio González y González (1917-2002), químico español
Antonio González González (1963), político y sindicalista español
Antonio González Triviño (n. 1951), político español, alcalde de Zaragoza.
Antonio González Fernández (1961-), filósofo y teólogo español.
Antonio González Zumárraga (1925-2008), sacerdote, obispo y cardenal ecuatoriano.
Antonio González Izquierdo (1969-), jugador y entrenador de hockey hierba

Futbolistas 

Antonio González Canchari (1986- ), futbolista peruano.
Antonio González González (1947-1996), futbolista español.
Antonio González Rodríguez (1982- ), futbolista español.